Isabel de Carintia (Gorizia, 1298 - 1352) fue reina consorte de Sicilia merced a su casamiento con Pedro II de Sicilia el 23 de abril de 1322 en Catania, Sicilia.

Orígenes familiares 
Hija mayor de Otón III, duque de Carintia, de Carniola y conde de Tirol (como Otón II), y de Eufemia de Silesia-Legnica, tuvo 3 hermanasː Ana (ca. 1300-1331/1335), Úrsula (fallecida en 1327) y Eufemia (fallecida el 28 de abril de 1329/30). Ana fue reina de Bohemia por su casamiento con Rodolfo I.

Sus abuelos paternos fueron Meinhard, duque de Carintia (ca. 1238-octubre de 1275) e Isabel de Baviera (Landshut, ca. 1227-9 de octubre de 1273) y sus abuelos maternos, Enrique V, duque de Legnica (ca. 1248-22 de febrero de 1296) e Isabel de Kalisz (Kalisz, 1273-28 de septiembre de 1304)

Descendencia 
Sus hijos fueron:
 Princesa Constanza de Sicilia (Catania, ca. 1324-octubre de 1355).
 Leonor de Sicilia (Catania, 1325-Lérida, 20 de abril de 1375), reina consorte de Aragón, Valencia y Mallorca, tras su casamiento con Pedro IV de Aragón.
 Princesa Beatriz de Sicilia (Corneto, 1326-Heidelberg, 12 de octubre de 1365), casada con Rodolfo II de Wittelsbach, Conde y Príncipe Elector Palatino del Rin, el 14 de mayo de 1345. Tuvieron 7 hijos, 2 fallecieron de niños.
Princesa Eufemia de Sicilia (Catania, ca. 1330-21 de febrero de 1359).
Princesa Violante de Sicilia (Catania, ca. 1334), fallecida antes de cumplir el año de vida.
Rey Luis de Sicilia (Catania, ca. 1336-16 de octubre de 1356), muere sin descendencia.
Juan de Sicilia (Catania, ca. 1340-22 de junio de 1353).
Rey Federico III de Sicilia, El Simple (Catania, 1 de septiembre de 1341-Mesina, 27 de julio de 1377).
Princesa Blanca de Sicilia (Catania, ca. 1342-1372/74).

Referencias 

Reinas consortes de Sicilia del siglo XIV
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Nacidos en Gorizia
Fallecidos en Catania